A Primeira Divisão de 1952-53 foi a 19.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Sporting o vencedor. Foi o oitavo título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Sebastião Lucas da Fonseca, mais conhecido como Matateu futebolista de origem moçambicana, jogador do Clube de Futebol Os Belenenses, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 29 golos.

Promoções e despromoções 1953/1954 

Despromovidos à Segunda Divisão 1953/1954
 Estoril
Promovidos à Primeira Divisão 1953/1954
 Oriental

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1952 em Portugal
Futebol de 1953 em Portugal
1952–53